Доказательство (англ. Proof): 
 Доказательство (фильм, 1991) — австралийский художественный фильм, снятый режиссёром Джоселин Мурхауз по собственному сценарию
 Доказательство (фильм, 2005) — американский художественный фильм-драма, снятый в 2005 году режиссёром Джоном Мэдденом.